Владимир Николаевич Абаза́  (1873 — не ранее 1923) — русский офицер, после октябрьской революции 1917 года — военный деятель Украинской народной республики, подполковник Армии УНР.

Биография 
Из потомственных дворян Екатеринославской губернии (рода Абаза), православного вероисповедания.

Общее образование — домашнее.

С августа 1895 года — на военной службе: вольноопределяющийся 2-го разряда 135-го пехотного Керчь-Еникольского полка (Павлоград), затем служил в 210-м пехотном резервном батальоне (Екатеринослав).

В 1897 году командирован на учёбу в Одесское пехотное юнкерское училище, которое окончил по 2-му разряду и в июле 1899 года был выпущен подпрапорщиком в 6-й пехотный Либавский полк (Новогеоргиевск).

В марте 1900 года произведен в подпоручики. С 10.10.1904 — поручик (со старшинством с 08.03.1904). В 1905—1907 годах был прикомандирован к штабу 2-й пехотной дивизии, исполнял должность старшего адъютанта штаба дивизии.

В декабре 1907 года переведен в 133-й пехотный Симферопольский полк, базировавшийся в Екатеринославе, в составе которого затем участвовал в сражениях Первой мировой войны. С 20.10.1908 — штабс-капитан (старшинство с 08.03.1908).

Первая мировая война 
В Действующей армии — с 17 июля 1914 года. Командовал 5-й ротой 133-го пехотного Симферопольского полка. С 02.09.1914 — капитан. С 02.04.1915 — командующий 1-м батальоном полка. За боевые отличия награждён четырьмя орденами и Георгиевским оружием.

24 августа 1915 года «остался на поле сражения» (попал в плен к австрийцам). В период пребывания в плену был произведен российским командованием в чин подполковника ( от 11.10.1915, старшинство с 20.06.1915). На 1915 год — был холост.

Гражданская война 
После октябрьской революции в России, с начала 1918 года принял участие в создании 1-й стрелецко-казацкой дивизии, формировавшейся из российских военнопленных украинского происхождения, в основном, содержавшихся в австрийских лагерях.

С октября 1918 года — командир 4-го (Серожупанного) полка 1-й стрелецко-казацкой дивизии армии Украинской державы. Во время антигетманского мятежа дивизия перешла на сторону Директории УНР и численно увеличилась до 6 тысяч (командир — атаман Палий, позднее с 19.11.1918 года — В. Н. Абаза). С декабря 1918, на Черниговщине, дивизия участвовала в боях с 1-й украинской советской дивизией. С 17.01.1919 года Абаза — помощник начальника «серожупанной» дивизии.

С 12.03.1919 — вновь на должности командира дивизии. При передислокации дивизии на Правобережную Украину почти половина бойцов 1-й казацко-стрелковой (Серожупанной) дивизии дезертировала. Из остатков была создана «Серая дивизия» под командованием генерала А. Пузицкого, которая участвовала в боях с Красной армией и «красными» повстанцами на Правобережной Украине.

В апреле 1919 года на базе воинских частей «Серой дивизии» был сформирован корпус в составе двух дивизий под командованием генерала Ильи Мартынюка. Одной из дивизий командовал Владимир Абаза. Корпус участвовал в боях с польской армией и в середине мая 1919 понёс тяжёлые потери. Большое количество казаков и старшин (офицеров) попало в плен к полякам (так называемая Луцкая катастрофа армии УНР).

16 мая 1919 года, под Луцком, Абаза оказался в плену у поляков. Командование Действующей армии УНР назвало В. Абазу одним из виновников Луцкой катастрофы.

Находился в польских лагерях для военнопленных в Вадовицах и в Ланьцуте. В 1920 году был начальником сборной станицы (сводного барака) пленных военнослужащих украинского происхождения в Ланьцуте. 20 апреля 1921 года был назначен командиром 45-го стрелкового куреня (батальона) 5-й Херсонской дивизии «Армии УНР», интернированной поляками. В ходатайстве о повышении его в звании до полковника армии УНР было отказано из-за причастности к Луцкой катастрофе.

В 1920-х годах жил в эмиграции в Польше.

Дальнейшая судьба Владимира Николаевича Абазы неизвестна. По некоторым данным, в конце 20-х годов жил в Екатеринославе.

Награды 
 Орден Святого Станислава III-й степени (ВП от 01.01.1906)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святого Владимира IV-й степени с мечами и бантом (ВП от 14.01.1915)
 Золотое (Георгиевское) оружие «За храбрость» (ВП от 22.05.1915),

 Орден Св. Анны III-й степени с мечами и бантом (ВП от 17.01.1916)
 Орден Святого Станислава II-й степени с мечами (ВП от 20.09.1916)
 Орден Св. Анны II-й степени с мечами (ВП от 17.08.1916)

Примечания

Ссылки 

 Список (по старшинству в чинах) штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 133-го Симферопольского полка (к 1 января 1916 года); стр. 6 — Абаза Владимир Николаевич.
 Офицеры РИА // Абаза Владимир Николаевич.
 Сайт «Русская императорская армия» // Абаза Владимир Николаевич
 Георгиевские кавалеры Великой войны 1914—1918 // Абаза Владимир Николаевич.
 Алфавитный список кавалеров Ордена св. Георгия и Георгиевского оружия, награжденных за отличия в период Первой мировой войны 1914—1918 гг., — А // АБАЗА Владимир Николаевич.
 Высочайшие приказы по Военному ведомству (за 1900—1917 гг.)
 
 
 

Абаза
Выпускники Одесского военного училища
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Военачальники Украины
Военные Армии Украинской державы
Персоналии:Армия УНР